Йохем Янсен (; родился 4 января 1990 года, Зевенар, провинция Гелдерланд) — нидерландский футболист, выступающий на позиции защитника.

Карьера 

Футбольную карьеру Йохем Янсен начал в детской команде клуба «Конкордия-Вел», а в 2000 году перешёл в юношеский состав «Де Графсхапа», где вскоре стал капитаном молодёжной команды.

Янсен дебютировал за основной состав 4 декабря 2009 года, выйдя на замену в матче Эрстедивизи против клуба «Вендам»; игра завершилась победой «Де Графсхапа» со счётом 3:0. 19 января 2010 года молодой защитник заключил с клубом контракт на полтора сезона. 18 декабря Йохем провёл первую игру в Эредивизи, отыграв все 90 минут в гостевом матче с «Херенвеном». В конце мая 2011 года он сыграл лишь свой второй матч в сезоне 2010/11, проведя несколько минут на поле в игре с «ВВВ-Венло». В сентябре 2013 года заключил контракт на один сезон с клубом «Осс».

Статистика выступлений 
По состоянию на

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК ТОП Осс
Игроки ФК «Роскилле»